Дворец конгрессов

Албания
 Дворец конгрессов — концертное здание в Тиране, место проведения музыкальных фестивалей Festivali i Këngës и Kënga Magjike (1986).  
Франция
  — концертное здание в Париже, построенное по проекту архитектора Гийома Жилле (1974).  
 Дворец фестивалей и конгрессов — здание в Каннах, построенное на месте снесённого муниципального казино специально для проведения Каннского кинофестиваля (1982).
Испания
 Дворец конгрессов Курсааль — архитектурный комплекс в Сан-Себастьяне, построенный по проекту архитектора Рафаэля Монео на месте снесённого в 1973 году здания 1921 года постройки (1999). 
Россия
 Государственный комплекс «Дворец конгрессов» — комплекс зданий Администрации президента России, включающий в себя памятник архитектуры XVIII века Константиновский дворец; находится на южном берегу Финского залива неподалёку от Санкт-Петербурга.

 См. также
 Зал конгрессов